Apple Valley ist der Name folgender Orte:

 Apple Valley (Jackson County, Georgia)
 Apple Valley (Richmond County, Georgia)
 Apple Valley (Idaho), im Canyon County
 Apple Valley (Kalifornien), im San Bernardino County
 Apple Valley (Minnesota), im Dakota County
 Apple Valley (North Dakota), im Burleigh County
 Apple Valley (Ohio), im Knox County
 Apple Valley (South Carolina), im Richland County
 Apple Valley (Salt Lake County, Utah)
 Apple Valley (Washington County, Utah)

Sonstiges:
 Apple Valley Airport (Kalifornien), Airport im San Bernardino County
 Apple Valley Airport (Oregon), Airport im Washington County
 Apple Valley Airport (Washington), Airport im Yakima County
 Apple Valley East Park, Park im Dakota County, Minnesota

Siehe auch:
 Apple Valley Estates